Henning Schroll er navnet på flere personer:

 Henning Schroll (1760-1833) (1760-1833) – dansk godsejer
 Henning Schroll (1838-1915) (1838-1915) – dansk godsejer, sønnesøn af den foregående (Henning Georg Nicolaj Schroll)